Joana Escorna i Castellà (Pedreguer, 1409-12 - València, 1454) va ser una noble valenciana, muller d'Ausiàs March.

Va nàixer en el si d'una família benestant de Pedreguer, a l'actual comarca de la Marina Alta (País Valencià), antic Marquesat de Dénia. El 1443 es casà amb Ausiàs March, cerimònia per la qual es necessità una dispensa papal, ja que Ausiàs i Joana eren parents. El dot que Joana aportà al matrimoni consistí en el mateix poble de Pedreguer, a més d'algunes rendes. Després de casar-se s'establiren a la ciutat de València (1450), on ella morí el 1454. Aquest matrimoni no donà descendència. Tot i això, aquest sembla haver estat un matrimoni del tot feliç, tal com es pot deduir del fet que March disposés al seu testament que quan ell morís el cadàver de Joana s'enterrés al seu costat, a la tomba dels March.

Pel que fa a la relació entre la poesia d'Ausiàs March i la seua dona, les últimes investigacions apunten que els magnífics sis Cants de mort van ser escrits amb motiu de la mort de Joana Escorna. Si aquest fos realment el cas, hauria estat difícil d'imaginar un llibre més contradictori respecte a la poesia trobadoresca, ja que els conceptes de matrimoni i amor en la tradició de l'amor trobadoresc eren tan incompatibles com la combinació dels termes muller i aimia. En aquests cants el poeta reflexiona sobre els temes més comuns que la mort d'una dona estimada pot ocasionar: el destí de l'ànima, el dolor per la seua absència i el record passat. El poeta sembla inclús que se sent culpable per la mort de la seua dona.

L'any 2016 el seu cos va ser trobat soterrat al monestir de Sant Jeroni de Cotalba d'Alfauir (la Safor), junt als cossos d'Isabel Martorell i Pere March, segona muller i pare d'Ausiàs March respectivament.

Referències 

Valencians històrics
Pedreguers